

Presentación previa 
Guillermo Durán y Horacio Zeballos eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Marcus Daniell y Artem Sitak ganaron el título tras derrotar en la final Santiago González y Mate Pavić.

Cabeza de serie

  Santiago González /  Mate Pavić (Finalistas)
  Julio Peralta /  Hans Podlipnik-Castillo (Semifinales)

<ol start=3>
 ''' Marcus Daniell /  Artem Sitak (Campeones)
  Sergio Galdós /  Andrés Molteni ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de San Luis Potosí 2016